Altstadtbrücke steht für
Altstadtbrücke (Fürstenwalde)
Altstadtbrücke (Görlitz)
Altstadtbrücke (Meißen)